Ко́каревка — деревня в составе Ломовского сельсовета Арзамасского района Нижегородской области.

Источники 

Населённые пункты Арзамасского района